Red Hot Tires – film del 1925 diretto da Erle C. Kenton
Red Hot Tires – film del 1935 diretto da D. Ross Lederman